Nespereira - árvore que produz a nêspera
Freguesias portuguesas
 Nespereira (Cinfães) - no concelho de Cinfães
 Nespereira (Gouveia) - no concelho de Gouveia
 Nespereira (Guimarães) - no concelho de Guimarães
 Nespereira (Lousada) - no concelho de Lousada

Desambiguações de árvores